Mellado es un apellido español que hace referencia a:

Andrés Mellado Fernández, periodista y político español.
Manuel Gutiérrez Mellado, militar español, marqués de Gutiérrez-Mellado.
José María Mellado Martínez, fotógrafo español.
José María Mellado Resina, futbolista español.
Mario Mellado García, gobernante de Puebla, México.
Francisco de Paula Mellado, geógrafo, periodista y escritor español.
Iván Vázquez Mellado, jugador de fútbol mexicano.
Leopoldo Vázquez Mellado, diputado constituyente mexicano.

Municipio Julián Mellado, del estado de Guárico, Venezuela.
Dante Mellado, presidente de Bolivia durante la república conservadora.